Les Yeux de la découverte, série de livres documentaires publiée chez Gallimard Jeunesse.
 Les Yeux de la découverte, série télévisée documentaire de la BBC.